

Sigle
 Verkehrsbetriebe Glattal – azienda di trasporto pubblico nella valle della Glatt, nel canton Zurigo (Svizzera)

Codici 
 VBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vandenberg Air Force Base, Lompoc / Vandenberg (California), Stati Uniti
 VBG – codice vettore ICAO della compagnia aerea Solaris Airlines, Aeroporto di Mosca-Vnukovo (Russia)